Thizay, commune française de l'Indre
 Thizay, commune française d'Indre-et-Loire